SvPO Hurdegaryp-Tjalling Koopmans College is een middelbare school in Hardegarijp die valt onder de scholengemeenschap SvPO (School voor Persoonlijk Onderwijs), een Nederlands netwerk van kleinschalige middelbare scholen die onderwijs in kleine klassen aanbiedt. De school is vernoemd naar de Nederlands-Amerikaanse econoom en econometrist Tjalling Charles Koopmans.

Gebouw 
In 2013 vestigde de SvPO zich met 80 leerlingen in Hardegarijp. De school nam zijn intrek in lokalen in een noodgebouw aan de Easter Omwei. Wegens groei van het leerlingental was er na een aantal jaar behoefte aan een groter gebouw. SvPO gaf bouwbedrijf de Vries opdracht om, naar een ontwerp van architectenbureau BA32, een nieuw gebouw te realiseren. Het nieuwe schoolgebouw kenmerkt zich door veel natuurlijke lichtinval en een sheddak, dat neutraal noorderlicht van boven geeft. SvPO Hurdegaryp-Tjalling Koopmans College betrok het nieuwe gebouw in 2020 met 378 leerlingen. Het ontwerp dat gebruikt is voor het nieuwe schoolgebouw in Hardegarijp, is hetzelfde als het ontwerp dat voor SvPO Geldermalsen gebruikt wordt. Het nieuwe schoolgebouw in Hardegarijp telt 2000 m² vloeroppervlak, 2 gebruikslagen en 23 lokalen.

Groei en inschrijving 
SvPO Hurdegaryp-Tjalling Koopmans College telt anno 2021 378 leerlingen. Ieder jaar worden er, net zoals bij de andere SvPO scholen, 80 nieuwe leerlingen aangenomen. Bij overschrijding van het maximumaantal leerlingen wordt ingeloot op de volgorde van reservering.

Kritiek

Friese taal 
De Onderwijsinspectie constateerde tekortkomingen bij het vak Fries. Later zou de burgeractiegroep Sis Tsiis in protest komen tegen het gebrek aan lessen Fries.

Havo-licentie 
In december 2014 besloten twee Friese scholenkoepels een brief te sturen aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over SvPO Hurdegaryp. Volgens deze scholenkoepels zou SvPO Hurdegaryp zich onttrekken aan collegiaal overleg en zonder licentie havo-onderwijs verzorgen.  In juli 2021 werd via een Wob-verzoek deze brief geopenbaard, inclusief correspondentie tussen het ministerie, Onderwijsinspectie en Dienst Uitvoering Onderwijs.

Bijzonderheden 
In april 2021 werd een docent na 'een aantal incidenten' met onmiddellijke ingang ontslagen.  

In juni 2021 berichtte Omrop Fryslân dat meer dan twintig docenten de school zouden verlaten. Eén van de docenten omschreef de school tegenover de omroep (op anonieme basis) als "een dictatoriale malafide organisatie en de leerlingen zijn de gijzelaars."  Volgens de directrice lag het probleem bij de vertrekkende docenten, die een verkeerde invulling gaven aan het SvPO-concept. Ze gaf aan het vertrek van de docenten toe te juichen.  De docent die onder eigen naam zijn zorgen en kritiek uitte via Omrop Fryslân werd op non-actief gesteld. De verhoudingen tussen het schoolbestuur/-leiding en de docenten, ouders en leerlingen raakten hierdoor ernstig verziekt.  De op non-actief gestelde docent gaf in een interview aan dat hij als hoogopgeleide professional verwachtte ook mee te kunnen praten over de gang van zaken. "Dat was absoluut niet de bedoeling", aldus de docent.   

Leerlingen kwamen in actie om de docent te behouden en spraken zich uit over de 'angstcultuur'. Ook spraken ze de hoop uit dat het schoolbestuur voortaan beter zou communiceren met de docenten.  Een aantal leerlingen was zelfs van mening dat de school moest sluiten indien er niets zou veranderen aan de houding van het schoolbestuur.  De Algemene Onderwijsbond (AOb) vocht het non-actief stellen met succes aan: de schorsing moest worden teruggedraaid. Indien het SvPO-bestuur de docent niet opnieuw zou toelaten, zou er een dwangsom worden opgelegd van 1.000 euro per dag. Er kon volgens de rechter niet worden aangetoond dat de docent de uitspraak "een dictatoriale malafide organisatie en de leerlingen zijn de gijzelaars" had gedaan.  De laatste werkdagen verliepen niet zonder slag of stoot voor de teruggekeerde docent. Zo moest hij van de schoolleiding in een andere ruimte pauze houden dan de leerlingen. Het totaal aantal vertrokken docenten zou daarnaast zijn opgelopen tot 30 van de 43.   

De ontstane situatie vormde aanleiding tot Kamervragen van zowel SP, D66 als VVD.  De Onderwijsinspectie besloot naar aanleiding van de onrust nader onderzoek te doen.    

School in Friesland